El Retiro Athletic Club fue un equipo de fútbol argentino, de Buenos Aires. Participó en los campeonatos de Primera División entre 1894 y 1896.

Historia 

El Retiro Athletic Club es fundado por obreros de la empresa constructora Thomas Walker & Co. situados en el barrio porteño de Retiro. Muchos de ellos fueron jugadores del equipo.

Disputa su primer torneo de Primera División en 1894. Allí, terminó en el último lugar consiguiendo un solo punto en los 10 partidos disputados.

En la temporada 1895 mejoró su actuación pero, aun así, compartió el último lugar con Quilmes Rovers. Ganó 2 encuentros en 10 fechas.

Su último año fue una copia del primero, ya que solo obtuvo un punto, conseguido por un empate 2-2 contra Belgrano Athletic.

Estadio 

Se desconoce la ubicación exacta donde se ubicaba el estadio, pero se supone que el equipo jugaba cerca a las actuales Avenidas E. Madero, Antártida Argentina y las calles Marcelo Torcuato de Alvear y Arenales. El campo se encontraría detrás de las torres de Catalinas Norte, dónde actualmente se encuentran vías ferroviarias.

Jugadores 

No hay mucha información sobre los jugadores que pasaron en el Retiro Athletic Club, aunque gracias a la investigación del Centro de Investigación para la Historia del Fútbol se pudieron encontrar varios datos de los players del club.

  Patrick Barnicle. Nacido en Irlanda en 1867, jugó en Retiro entre 1895 y 1896, aunque se cree que también lo hizo en 1894. Entre 1898 y 1899 jugó en Banfield, pero en este último año disputó amistosos para el Port Works Athletic Club y Madero Rangers. Finalmente, con 33 años, jugó para el Central Athletic Club.

  George Herbert Brooking. Nació en Lancashire, Inglaterra, en 1878. Jugó en el Retiro Athletic Club en 1895 y se desconoce si también lo hizo en 1894. En 1896 pasó al Lomas Athletic y entre 1896 (solo amistosos), 1897 y 1899 jugó para Lanús Athletic. Por último, aparece jugando en Barracas Athletic entre 1902 y 1904.

  Arthur Henry Brunt. Nació en mayo de 1878 o 1879 en Buenos Aires, Argentina, pero sus padres eran ingleses. Jugó en Retiro en 1896.

  Walter Brunt. Hermano de Arthur Henry Brunt, nació en 1875 en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Jugó en Retiro en 1894 y 1896.

  Abel James Clark. Nació en 1857 o 1858 en Inglaterra. Jugó en el Retiro Athletic Club entre 1895 y 1896. Se desconoce si formó parte del plantel de 1894.

  Michael Dunne. Nació en Tipperary, Irlanda en septiembre de 1875. Jugó en Retiro en 1896, aunque se cree que pudo hacerlo en 1894 y 1895. En 1896 también jugó algunos amistosos para Lanús Athletic y Banfield. En 1897 formó parte de Banfield, en 1899 jugó amistosos para el Maldonado Athletic Club y Madero Rangers. Finalmente en 1900 jugó para San Telmo Athletic Club.

  William Dunne. Hermano de Michael Dunne, nació en Tipperary, Irlanda en 1872. Jugó en el Retiro Athletic entre 1895 y 1896, pero se desconoce si jugó en 1894. Desde 1897 a 1899 fue parte del Lanús Athletic, mientras que entre 1900 y 1901 jugó para Quilmes. En 1900 también jugó algunos amistosos para Lomas Athletic y San Telmo. Sus últimos equipos registrados son Barracas Athletic entre 1902 y 1904, mientras que en 1906 volvió a jugar en Quilmes.

  Frederick William Green. Nació en Inglaterra en 1861 o 1862. Jugó en el Retiro Athletic los 3 años de existencia del club: 1894 a 1896. En 1899 jugó para el Maldonado Athletic Club. En 1896 también ocupó el cargo de vocal en la AAFL.

  James William Grindrod. Nació en Inglaterra en 1874 o 1875. Jugó en Retiro en 1896, y se desconoce si lo hizo también en 1894 y 1895. Mientras jugaba en el Retiro Athletic Club, jugó algunos partidos amistosos para Lanús Athletic y Banfield. Posteriormente, Grindrod jugaría para ambos clubes oficialmente: en Lanús Athletic entre 1897 y 1898, mientras que en Banfield lo hizo en 1899.

  Michael Hart. Nació en Irlanda en 1861 o 1862. Jugó en 1895 para el Retiro Athletic Club, aunque se desconoce si también formó parte del equipo en 1894. Fue vocal de la AAFL en 1896.

   Jorge Holmes. Se desconoce el lugar y la fecha de nacimiento, pero su padre (Syndham Samuel Holmes) y su madre (Agnes Telford) eran inglés y escocesa, respectivamente. Jugó en Retiro Athletic en 1895 y 1896, pero se desconoce si jugó en 1894. En 1897 jugó para el Lanús Athletic y en 1898 en Banfield.

  Thomas Lancaster Lister Ireland. Nació en 1863 en Inglaterra. Jugó en el Retiro Athletic entre 1895 y 1896. Anteriormente jugó para el Buenos Aires & Rosario Railway (1893) y el Flores Athletic (1894). En 1898 jugó para Banfield y en 1899 en Lanús Athletic. En este año también disputó amistosos para el Port Works Athletic Club y el Madero Rangers.

  James Lang. Nació en 1868 o 1869 en el Reino Unido. Integró el equipo de Retiro entre 1895 y 1896, pero no se sabe si también participó en 1894. En 1897 y 1899 jugó para el Lanús Athletic, y en 1898 en Banfield. En 1899 también jugó amistosos para el Port Works Athletic Club y Madero Rangers. En 1900 se conoce su última participación como jugador, disputando amistosos para el Central Athletic Club.

  Henry Lucas. Nació en 1868 o 1869 en Londres, Inglaterra. Jugó en Retiro Athletic en 1895, y se desconoce si lo hizo en 1894 y 1896. En 1897 pasó al Palermo Athletic y estuvo en Banfield en 1898 y 1904. Jugó en el Belgrano Athletic.

  Patrick McCarthy. Nació el 17 de marzo de 1871 en Tipperary, Irlanda. Jugó en Retiro en 1896, en Lobos Athletic en 1899, año donde también jugó amistosos para el Central Athletic Club, Port Works Athletic Club y la Escuela de Comercio. Fue árbitro de la AAF y fundó en 1900 el Colón Athletic Club, equipo del puerto de Buenos Aires.

  Héctor Munro. Nació en 1876 o 1877 en Inglaterra. Jugó entre 1895 y 1896 en el Retiro Athletic, y se desconoce su participación en 1894. En 1896 jugó amistosos con el Flores Athletic. Entre 1897 y 1898 jugó para Lanús Athletic, en 1899 en Banfield y finalmente en 1900 para el Central Athletic Club.

  Jasper Murphy. Nació en 1869 o 1870 en Irlanda. Jugó en el Retiro Athletic Club entre 1894 y 1896.

  Richard Prendergast. Nació en enero de 1871 en Tipperary, Irlanda. Jugó en el Retiro Athletic entre 1895 y 1896, pero se desconoce si lo hizo también en 1894. En 1900 jugó amistosos para el Port Works Athletic Club.

  Alfred Junius Jerome Rugeroni. Nació en 1875 en Londres, Inglaterra. Jugó en Retiro en 1896, en Palermo Athletic entre 1897 y 1898 y en Belgrano Athletic en 1899.

  Alfred William Spencer. Nació el 18 de junio de 1873 en, probablemente, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Jugó en 1896 para el Retiro Athletic y se desconoce si también lo hizo en 1894 y 1895. En 1897 pasó al Lomas Athletic, dónde se mantuvo hasta 1899.

  John William Travers. Nació en Inglaterra en 1868 o 1869. Jugó en Retiro en 1896, pero se desconoce si jugó en 1894 y 1895.

  Arthur Venn. Nació en Inglaterra en 1869 o 1870. Jugó en el Retiro Athletic Club en 1896, pero no se sabe si lo hizo en 1894 y 1895.

  Henry Burn Anderson. Nació en Buenos Aires, Argentina. Jugó partidos amistosos con el Retiro Athletic en 1895. Jugó en el Buenos Aires Football Club en 1891, en Lomas Athletic entre 1893 y 1895 y por último entre 1897 y 1898.

  James Oswald Anderson. Hermano de Henry Burn Anderson, nació en Argentina en 1872. Al igual que Henry Burn, disputó amistosos en 1895 para el Retiro Athletic Club. Jugó, entre 1895 y 1901, en el Lomas Athletic.

  Percy Louis Grey Bridger. Nació en Sussex, Inglaterra en 1868. Jugó amistosos para Retiro en 1895. Jugó en el Lomas Athletic en 1893, 1895 y entre 1897 y 1898.

  Daniel Crowe. Nació en Irlanda en 1879 o 1880. Jugó en el Retiro Athletic en 1896. También disputó partidos en el Madero Rangers en 1900.

  James Owensworth. Nació en 1853 o 1854 en el Reino Unido. Jugó en Retiro en 1896.

  Colin Pitbladdo. Nació en Escocia en 1875 o 1876. Jugó en el Retiro Athletic en 1896, aunque se desconoce si participó en 1894 y 1895. Entre 1893 y 1894 jugó en el Saint Andrew's, en 1896 en el Quilmes Rovers y finalmente en 1899 para Barracas Athletic.

  James Gibson Taylor. Nació en 1853 o 1854 en Inglaterra. Jugó en 1895 para el Retiro Athletic, pero se desconoce su participación en 1894. En 1899 jugó en el Port Works Athletic Club.

  John Timmis. Nació en 1857 o 1858 en Inglaterra. Jugó en Retiro entre 1895 y 1896.

  Henry Charles Yates. Nació en Inglaterra en diciembre de 1870. Jugó en Retiro Athletic en 1896. También disputó amistosos para el Port Works Athletic Club en 1899.

Clasificación

Historiales

Referencias 

Equipos de fútbol desaparecidos de Argentina
Clubes de la ciudad de Buenos Aires
Retiro (Buenos Aires)
Equipos de fútbol desaparecidos en 1897